Leptochiton setigera är en blötdjursart som först beskrevs av Hugo Frederik Nierstrasz 1905.  Leptochiton setigera ingår i släktet Leptochiton och familjen Leptochitonidae.

Artens utbredningsområde är New South Wales. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
setigera